Нитон:

 Нитон — историческое название изотопа радона-222.
 Нитон — название вымышленного спутника вымышленной планеты Юггот в произведениях американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.